Grünes Kreuz steht für:

 Deutsches Grünes Kreuz, Verein zur Gesundheitsprävention
 Österreichisches Grünes Kreuz, Rettungsdienstorganisation
 Verein Grünes Kreuz, österreichische karitative Vereinigung
 Aktion Grüne Kreuze, eine Protestbewegung deutscher Bauern
 internationales Symbol für eine Apotheke, siehe Apotheke #Kennzeichen der Apotheke

Green Cross steht für:
 Green Cross International, Umweltschutzorganisation, siehe Internationales Grünes Kreuz
 Green Cross Schweiz
 Green Cross Corporation, südkoreanisches Pharmaunternehmen, siehe GC Pharma
 CD Green Cross, chilenischer Fußballverein